Tabellen visar resultatet av andrakammarvalet 1948:

Den stora mängden röster på "Övriga partier" i Göteborgs stad gick förmodligen till Vänstersocialistiska Partiet.
"Fyrstadskretsen" bestod av Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg.
Källa: Svenska Dagbladets årsbok 1948

R1948
Politik i Sverige 1948